Kvindernes konkurrence i sabel ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro blev afholdt den 7. august på Carioca Arena 3.
Medaljerne blev overrakt af Irena Szewińska, IOC medlem, Polen og Stanislav Pozdnyakov, formand for European Fencing Confederation.

Sabel (damer)